Restinga kan syfta på följande:
 Restinga (naturtyp) – en naturtyp som förekommer på sandig och näringsfattig mark i tropikerna.

Geografi 

 Restinga (ort), São Paulo, 
 Restinga (kommun), São Paulo,